TV Bielsko – telewizja kablowa, oferująca swoje usługi na terenie Bielska-Białej.

Stacja utrzymuje się z działalności komercyjnej, produkując i emitując zamawiane materiały. Powstała w pierwszej połowie lat 90. i obecnie jest dostępna dla 30 000 gospodarstw domowych w Bielsku-Białej, a także w Oświęcimiu, Cieszynie, Skoczowie, Libiążu, Chełmku i w Tychach (łącznie ok. 60 tys. gospodarstw domowych), przez co jest największą miejską telewizją na obszarze dawnego województwa bielskiego.

Jej założycielami oraz właścicielami są Adam Budkiewicz i Marcin Szendoł.

Dziennie emitowane jest około 60 minut materiałów premierowych. Głównym programem jest magazyn informacyjny Puls Bielska. W weekend emitowany jest cały materiał z bieżącego tygodnia. 

TV Bielsko jest częścią sieci polskich telewizji lokalnych, których operatorem jest druga co do wielkości sieć kablowa w kraju – Vectra S.A.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Telewizji Bielsko
 Wersja internetowa TV

Media w Bielsku-Białej
Bielsko, TV